Венозный синус склеры (; синонимы: канал Шлемма, шлеммов канал, венозная пазуха склеры, лаутов канал, склеральный канал) — венозный круговой сосуд, который располагается в толще склеры. Канал расположен на месте стыка роговицы и радужки, в так называемом углу передней камеры глаза (angulus iridocornealis) и проходит циркулярно вблизи всего края роговицы. Он отводит водянистую влагу из передней камеры глаза и проводит её в переднюю цилиарную вену.

Канал по своему строению напоминает лимфатический сосуд. Внутренняя часть канала, которая ближе всего соприкасается с водянистой влагой, покрыта трабекулярной сетью. Этот участок оказывает наибольшее сопротивление оттоку водянистой влаги.

Канал назван в честь немецкого анатома Фридриха Шлемма (1795—1858).

Роль при глаукоме

Канал транспортирует примерно 2-3 микролитра водянистой влаги в минуту. Если в результате травмы или инфекционного процесса канал заблокируется, то это приводит к развитию глаукомы.

Примечания

Ссылки 
 Значение термина «Канал Шлеммов» в Медицинских терминах — Канал Шлеммов

Литература 
 Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека в 4 томах. Т.3. — М.: Медицина, 1996. — ISBN 5-225-02723-7

Глаз